Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die J&T Banka Prague Open 2018 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen vom 28. bis 30. April 2018 an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Prag